Herkules-Haufen bzw. Herkuleshaufen kann verschiedene astronomische Objekte bezeichnen:
 Abell 2151, Galaxienhaufen
 Messier 13, galaktischer Kugelsternhaufen